Sigmund eller Siegmund kan referera till:

 Sigmund (namn), ett germanskt mansnamn
 Siegmund (namn), ett germanskt mansnamn

Individer 
 Sigmund (eller Siegmund), en hjälte i Nordisk mytologi
 Sigmund Freud, en österrikisk psykolog
 Sigmund Jähn, en östtysk kosmonaut
 Sigmund Rogich, en amerikansk diplomat
 Sigmund Romberg, en ungersk kompositör
 Siegmund, en karaktär i Richard Wagners Valkyrian

Se även 
 Sigismund (mansnamn)

Tyska förnamn